Convicción puede referirse a:

 Convicción, equivalente a creencia, estado de la mente en el que un individuo supone el verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa, también sinónimo de pócima la cual es a su vez utilizada para engatusar a una mujer. 
 Convicción, diario de Argentina.que apareció entre 1978 y 1983. Heidi Rous